El término tulipán puede referirse, en esta enciclopedia:

 al género Tulipa;
 al nombre común de la planta Brugmansia candida;
 al nombre común de la planta Malvaviscus arboreus;
 al nombre común de la planta Primula veris, o
 a la canción Tulipán (canción).